Sun Lakes ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sun Lakes (Arizona), Census-designated place im Maricopa County, Arizona
 Sun Lakes (Florida), Ort im Hillsborough County, Florida